— 28-й император Японии, правивший с 14 января 537 по 15 марта 539 года. Личное имя — Хинокума-но-таката-но-мико. Японский посмертный титул — Такэо-хиро-куни-оситатэ.

Жизнеописание 

Сэнка — последний японский император эпохи Ямато. Был сыном императора Воподо (Кэйтая) от его первой жены, названной «первой младшей супругой», — дочери Вопари-но мурадзи Кусака по имени Мэноко-пимэ (другое имя Сикобу). Клан Вопари-но мурадзи (совр.-яп. Овари) вёл своё происхождение от По-но Акари-но микото (совр.-яп. Хо-но Акари-но микото) — брата Пико-поподэми-но микото (совр.-яп. Хико-хохо-дэми-но микото), который был дедом Дзимму и предком императорского рода. То есть данный клан был одного корня с царствующим родом Японии.

Члены рода Отомо-но мурадзи (и, надо полагать, Мононобэ-но мурадзи) после смерти предыдущего государя Анкана, считает М. В. Воробьев, так и не признали ставленника Сога (принца Пиронипа, которого люди Сога продолжали считать государем Ямато, называя 536—539 годы — 6-м, 7-м, 8-м и 9-м годами его царствования, как это отражено в «Гангōдзи гаран энги»), и возвели на престол младшего брата Анкана — принца крови Пинокума-но Таката (дворцовое имя Пинокума Ипарино), получившего тронное имя Такэво Пирокуни Оситатэ (Сэнка, 536—539), который тоже был женат на дочери Нинкэна. Он был вторым сыном государя Воподо и младшим братом Анкана от одной матери. Так как у Анкана не было детей, то наследником стал его младший брат (Сэнка был на год младше своего старшего брата Анкана; в 536 году ему было 70 лет).

В царствование Сэнка происходило переселение на японские острова буддийских проповедников, прибывавших в Ямато по частной инициативе

Следующим правителем Ямато стал император Киммэй.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности, свитки 2-й и 3-й / Пер. А. М. Ермаковой и А. Н. Мещерякова. СПб.: Шар, 1994. Т.II. — 256 с.
 Нихон сёки: Анналы Японии. СПб.: Гиперион, 1997. Т.II. — 432 с.

Литература 
 Суровень Д. А. Роль китайских переселенцев из государств Лян и Северная Вэй в распространении буддизма в Японии в 20-е −30-е годы VI века // Китай: история и современность. Материалы V международной научно-практической конференции Екатеринбург, 22-24 ноября 2011 г. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. С. 133—142.

См. также 
 Список императоров Японии